Studentenvakbeweging (Nederland), een voormalige Nederlandse studentenvakbond
 Studenten Vakbeweging (België), een voormalige Belgische studentenorganisatie die aan de oorsprong van de Partij van de Arbeid van België ligt